Sperlinga – comune della provincia di Enna
Sperlinga – frazione di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa
Sperlinga – feudo principesco fondato nel 1597